Auberge du pélican d'or
Éditions du pélican d'or
Ordre du pélican d'or